Mohammed V (variantes : Mohamed V ou Muhammad V) désigne :

Personnalités 
 Mohammed V, sultan puis roi du Maroc de la dynastie alaouite 
Mohammed ben Yousef 
 Mohammed V al-Ghani ou Muhammad V al-Ghanî (« Le fortuné »), souverain nasride du royaume de Grenade pendant la période de la Reconquista espagnole.
 Muhammad Faris Petra, ou Muhammad V, sultan de Kelantan (depuis 2010), vice-roi de Malaisie (2011-206), roi de Malaisie (2016-2019).

Lieux 
 Stade Mohammed-V, complexe sportif de Casablanca, Maroc.
 Aéroport Mohammed-V de Casablanca, aéroport de Casablanca.
 Avenue Mohammed-V, avenue de Tunis, Tunisie.

Voir aussi 
 Mohammed V, une frégate de la Marine royale marocaine.